Орел — фамилия. Известные носители:
 
 Орел, Альфред (1889—1967) — австрийский музыковед, редактор.
 Орел, Лазарь Евтихиевич (1909—1974) — советский украинский учёный-правовед.
 Орел, Симона (род. 1960) — словенская шахматистка.

См. также